Fredet peut faire référence à :

Patronyme 
 Alfred Fredet (1829-1904), industriel français ;
 Arnaud Fredet (), évêque de Couserans ;
 , architecte français ;
 Jean Fredet (1879-1948), historien français ;
 Maurice Fredet (1899-1962), député français ;
  (1870-1946), chirurgien français.

Toponyme 
 Le , affluent du fleuve français de l'Allier.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français